Rockaway Beach (Missouri)
Rockaway Beach (Oregon)

Desambiguações de topônimos